Bădărău:
 Alexandru Bădărău (1859-1927), om politic și publicist român, care a deținut funcția de primar al municipiului Iași (1899-1901)
 Dan Bădărău (1893-1968), filozof român
 Eugen Bădărău (1887-1975), fizician român, profesor universitar, director al Institutului de Fizică București
 Ion Bădărău (1914-1993), poet din Republica Moldova

Nume de familie românești